
Molekulska formula -{C23H34O4}- se može odnositi na:
 Kalcitronska kiselina
 Digitoksigenin
 Prebediolon acetat